Italiaanse Veldtocht van 1524-1525 van Franse troepen tegen het Heilige Roomse Rijk en Spanje tijdens de Italiaanse Oorlog van 1521–1526
 Italiaanse Veldtocht van 1796-1797 van Franse revolutionaire troepen onder commando van Napoleon Bonaparte
 Italiaanse Veldtocht van 1800 van Franse revolutionaire troepen onder commando van Napoleon Bonaparte
 Italiaans front (Eerste Wereldoorlog), de operaties in Noord-Italië van 1914 tot 1918
 Italiaanse Veldtocht (Tweede Wereldoorlog), de geallieerde operaties in Italië van 1943 tot 1945

Zie ook 
 Italiaanse Oorlog
 Noord-Afrikaanse Veldtocht (1940-1943)